Tow ist der Familienname folgender Personen:
 Viktor Schem-Tow (1915–2014), israelischer Politiker

TOW steht für:

 Take Off Weight, Gewicht beim Loslösen der Bremsen zum Startlauf von Flugzeugen, siehe Flugzeuggewicht
 Tower Air, ehemalige amerikanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Tube Launched Optically Tracked Wire Guided Missile, siehe BGM-71 TOW

Tow steht für:
 Tow (Texas), Stadt im Llano County, Texas, Vereinigte Staaten
 Tow Bay, Bucht an der Westküste von Candlemas Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln

Siehe auch:
 Schem Tow, Familienname

TOW